Almquist, Almqvist oder Almkvist ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Almqvist (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Albrekt Almqvist (1880–1961), schwedischer Tauzieher
 Anders Almqvist (1885–1915), schwedischer Ruderer
 Ansgar Almquist (1889–1973), schwedischer Bildhauer
 Arno Almqvist (1881–1940), russischer Moderner Fünfkämpfer
 Bertil Almqvist (1902–1972), schwedischer Kinderbuchautor, Illustrator und Zeitungskarikaturist
 Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866), schwedischer Schriftsteller und Komponist
 Erland Almkvist (1912–1999), schwedischer Segler
 Gertrud Almqvist-Brogren (1875–1954), schwedische Schriftstellerin
 Göte Almqvist (1921–1994), schwedischer Eishockeyspieler
 Ingrid Almqvist (1927–2017), schwedische Speerwerferin
 Justin Almquist (* 1976), US-amerikanischer Künstler
 Oscar Almquist (1908–1986), US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer
 Paula Almquist (* 1945), deutsche Journalistin
 Pontus Almqvist (* 1999), schwedischer Fußballspieler
 Reine Almqvist (* 1949), schwedischer Fußballspieler und -trainer 
 Sigfrid Almquist (1844–1923), schwedischer Pädagoge, Schulbuchautor und Botaniker
 Sune Almkvist (1886–1975), schwedischer Bandy- und Fußballspieler